El Torneig de Doha 2011, també anomenat Qatar Ladies Open 2011, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. Aquest torneig tornà tres anys després al circuit femení. La novena edició es va celebrar entre el 21 i el 26 de febrer del 2011, al International Tennis and Squash Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual femení

Quadre doble femení

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual femení  
 Quadre doble femení  

WTA Tour 2011
2011